

Toponyme 
 Iberus (fleuve), nom latin de l'Èbre, fleuve espagnol.

Zoologie 
 Aphanius Iberus, espèce de poissons carnivores.
 Iberus, genre de gastéropodes.
 Iberus gualtieranus, espèce de gastéropodes du genre Iberus.
 Trigonophis iberus, espèce de serpents.

Voir aussi